

Toponyme 

 Oban, une ville d'Argyll and Bute, Écosse ;
 Aérodrome d'Oban, son aérodrome ;
 Oban, une distillerie de whisky située dans cette ville ;
 Oban, à Harris aux Hébrides extérieures, Écosse ;
 Oban, un village de Nouvelle-Zélande situé dans l'Île du Sud ;
 Les monts Oban au Nigéria.

Histoire 
 Ôban, le contingent de troupes japonaises du Moyen Âge ;
  Ōban, la monnaie japonaise équivalente à dix ryō.

Fiction 
 Ōban, Star-Racers, le dessin animé franco-japonais.

Autres 
 Oban est une goélette néerlandaise , construite en 1903.

 Le format ōban est l'une des tailles de feuille de papier les plus couramment utilisées pour les gravures sur bois ukiyo-e au Japon.

Homonymie de toponyme